Dieser Artikel behandelt die niederländische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 in Deutschland.

Qualifikation 
Die Niederlande qualifizierten sich in der Europa-Gruppe 3 nur durch das bessere Torverhältnis gegenüber den punktgleichen Belgiern. Das entscheidende letzte Spiel zwischen beiden Mannschaften am 18. November 1973 endete 0:0.

Niederländisches Aufgebot

Spiele der Niederlande bei der WM 1974

Vorrunde 
Die Niederlande wurden bei ihrer ersten WM-Teilnahme seit der Fußball-Weltmeisterschaft 1938 in die Gruppe 3 gelost.

 Niederlande – Uruguay 2:0 – Tore: 1:0 Rep (16.), 2:0 Rep (86.)
 Niederlande – Schweden 0:0
 Niederlande – Bulgarien 4:1 – Tore: 1:0 Neeskens (5.), 2:0 Neeskens (45.), 3:0 Rep (71.), 3:1 Krol (78., Eigentor), 4:1 De Jong (88.)

Als Gruppenerster qualifizierten sich die Niederlande vor Schweden für die zweite Finalrunde.

Zweite Finalrunde (Gruppe A) 
 Niederlande – Argentinien 4:0 – Tore: 1:0 Cruyff (10.), 2:0 Krol (35.), 3:0 Rep (73.), 4:0 Cruyff (90.)

 Niederlande – DDR 2:0 – Tore: 1:0 Neeskens (13.), 2:0 Rensenbrink (59.)

 Niederlande – Brasilien 2:0 – Tore: 1:0 Neeskens (50.), 2:0 Cruyff (65.)

Finale 
 Niederlande – Deutschland 1:2 – Tore: 1:0 Neeskens (2.), 1:1 Breitner (25.), 1:2 Müller (43.)

Weblinks 

1974
Niederlande